Beogradska Banka (‚Belgrader Bank‘) ist der Name folgender Banken in Belgrad:
 Beogradska Banka (1909), gegründet 1909, vermutlich vor 1950 geschlossen
 Beogradska Banka, gegründet 1971, 2002 geschlossen

ähnliche Namen hatten folgende Banken:
 Beogradska Banka "Merkur", gegründet 1906, vermutlich vor 1950 geschlossen
 Beogradska Hipotekarna Banka (Belgrader Hypothekenbank), gegründet 1921, vermutlich vor 1950 geschlossen
 Beogradska Komisiona Banka (Belgrader Kommissionsbank), gegründet 1912, vermutlich vor 1950 geschlossen
 Beogradska Produktna Banka (Belgrader Produktbank), gegründet 1922, vermutlich vor 1950 geschlossen
 Beogradska Trgovačka Banka (Belgrader Handelsbank), gegründet 1894, vermutlich vor 1950 geschlossen
 Beogradska Udružena Banka (Belgrader vereinigte Bank), ging 1971 in der „Beogradska Banka“ auf
 Beogradska Ujedinjena Banka (Belgrader Vereinigungsbank), entstand 1922 durch die Fusion von „Jugoslovenska Trgovačka Banka“ (Jugoslawische Handelsbank, gegr. 1912) und Građanska Banka (Bürgerbank, gegr. 1909), vermutlich vor 1950 geschlossen
 Beogradska Založna Banka (Belgrader Pfandbank), gegründet 1902, vermutlich vor 1950 geschlossen